Birchwood ist der Name folgender Orte:

in England:
 Birchwood (Warrington), Vorort von Warrington
 Birchwood (Lincoln) in Lincolnshire
 Lower Birchwood in Derbyshire
 Upper Birchwood in Derbyshire

in Neuseeland:
 Birchwood (Neuseeland), Region Southland

in den Vereinigten Staaten:
 Birchwood (Alaska), im Anchorage County
 Birchwood (Connecticut), im Hartford County
 Birchwood (Illinois), im Cook County
 Birchwood (Maryland), im Anne Arundel County
 Birchwood (Berrien County, Michigan)
 Birchwood (Cheboygan County, Michigan)
 Birchwood (Minnesota), im Washington County
 Birchwood (Alamance County, North Carolina)
 Birchwood (Pitt County, North Carolina)
 Birchwood (Hamilton County, Tennessee)
 Birchwood (Montgomery County, Tennessee)
 Birchwood (Washington), im Whatcom County
 Birchwood (Kewaunee County, Wisconsin)
 Birchwood (Washburn County, Wisconsin)
 Birchwood (Town), Town(ship) im Washburn County, Wisconsin
 Birchwood Beach, im Montmorency County, Michigan
 Birchwood Gardens, im Prince George’s County, Maryland
 Birchwood Hills Estates, im Wake County, North Carolina
 Birchwood Homes, im Nash County, North Carolina
 Birchwood Manor, im Portage County, Ohio
 Birchwood Shores, im Arenac County, Michigan
 Birchwood Terrace, im Chisago County, Minnesota
 Birchwood-Gardens, Stadtteil von Virginia Beach, Virginia

Sonstiges:
 Birchwood Creek, Fließgewässer im Cheboygan County, Michigan
 Birchwood Run, Fließgewässer im King George County, Virginia
 Birchwood Lake, See im Fond du Lac County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Birchwood Inn, in Temple, New Hampshire, ID-Nr. 85001194

Siehe auch:
 Birchwood Estates
 Birchwood Lakes
 Birchwood Park